La 3. Liga 2008-2009 è stata la prima edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga dell'Union Berlino, che ha vinto il campionato, e del Fortuna Düsseldorf; è inoltre stato promosso il Paderborn, che ha vinto il play-off contro l'Osnabrück, terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannoniere del torneo è stato Anton Fink dell'Unterhaching con 21 gol.

Squadre partecipanti

Classifica

Play-off promozione

Verdetti
  ,  e  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2009-2010.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Classifica marcatori

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2008-2009
 2. Fußball-Bundesliga 2008-2009
 DFB-Pokal 2008-2009

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008